

Чиктевага — місто, штат Нью-Йорк
 Чиктевага — переписна місцевість, штат Нью-Йорк